Bruce Holbert (né en 1959), écrivain américain ;
 Al Holbert (1946-1988), pilote automobile américain.